Ostatni zjadacz grzechu – powieść Francine Rivers
 Ostatni zjadacz grzechu – amerykański film z 2007 w reżyserii Michaela Landona juniora